Ogre – miasto na Łotwie
 Ogre – rzeka na Łotwie
 Ogre – stacja kolejowa w Ogre, na Łotwie
 Gmina Ogre – jedna z jednostek administracyjnych na Łotwie
 Okręg Ogre – okręg w centralnej Łotwie istniejący do 2009
 OGRE – elastyczny silnik grafiki 3D
 Ogre – gra planszowa z 1977, której autorem jest Steve Jackson